Bubenhofen ist der Name folgender Orte:

Bubenhofen (Bad Wörishofen), abgegangener Stadtteil von Bad Wörishofen in Bayern
Wasserburg Bubenhofen, abgegangen bei Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
Ruine Lichtenstein (Neufra), Ruine bei Neufra, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Bubenhofen ist der Name 
 der schwäbischen Adelsfamilie der Herren von Bubenhofen